El término viudita plomiza puede referirse a:

 Un nombre común de las especies de ave Knipolegus cabanisi o Knipolegus striaticeps.